Elena-Gabriela Ruse (ur. 6 listopada 1997 w Bukareszcie) – rumuńska tenisistka.

Kariera tenisowa 
W zawodach cyklu WTA Tour Rumunka wygrała jeden turniej w grze pojedynczej, w grze podwójnej natomiast osiągnęła jeden finał.

W karierze wygrała sześć turniejów singlowych i dziesięć deblowych rangi ITF. 23 maja 2022 zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 51. pozycję, natomiast 11 lipca 2022 osiągnęła najwyższą lokatę w deblu – 55. miejsce.

W sezonie 2019 osiągnęła finał zawodów gry podwójnej w Bukareszcie. Razem z Jaqueline Cristian uległy Viktórii Kužmovej i Kristýnie Plíškovej 4:6, 6:7(3).

W 2021 roku zdobyła pierwszy singlowy tytuł zawodów cyklu WTA Tour – w finale w Hamburgu pokonała Andreę Petković 7:6(6), 6:4. Dwa tygodnie później w meczu mistrzowskim w Palermo przegrała 4:6, 2:6 z Danielle Collins.

Finały turniejów WTA

Gra pojedyncza 2 (1–1)

Gra podwójna 1 (0–1)

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Bibliografia 

Rumuńskie tenisistki
Ludzie urodzeni w Bukareszcie
Urodzeni w 1997